Winterstetten steht für:

 Winterstetten (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Winterstetten (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Burg Winterstetten, Ruine einer Burg bei Winterstettenstadt, Oberschwaben

Winterstetten ist der Name folgender Personen:

 Karl von Winterstetten, Pseudonym von Albert Ritter (Schriftsteller) (1872–1931), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Fabrikant
 Konrad von Winterstetten († um 1242), Reichsschenk und Verwalter des Herzogtums Schwaben
 Ulrich von Winterstetten (um 1225–nach 1280), deutscher Geistlicher und Dichter

Siehe auch:
 Winterstettenstadt, Ortsteil von Ingoldingen, Oberschwaben
 schwäbisches Adelsgeschlecht der Ritter und Schenken von Schmalegg, nach 1243 auch von Winterstetten